Amga (plaats), plaats in Jakoetië, Rusland
 Amga (rivier), rivier in Jakoetië, Rusland